Eroica – symfonia Ludwiga van Beethovena
 Eroica – film Andrzeja Munka
 Eroica – powieść Andrzeja Kuśniewicza